El nombre de Fernando Estévez puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Fernando Estévez (1788-1854). Escultor, pintor, urbanista y catedrático de dibujo español. 
 Fernando Estévez Martín (nacido en 1979). Entrenador de fútbol español.